Сборная Сербии по футболу до 17 лет () — национальная футбольная команда, представляющая Сербию в международных юношеских турнирах и товарищеских матчах. За неё имеют право выступать игроки возрастом 17 лет и младше. Контролируется Футбольным союзом Сербии.

Сборная дважды квалифицировалась на чемпионат Европы до 17 лет. На чемпионатах мира (до 16 / до 17 лет) сборная не выступала.

Статистика выступлений

Чемпионат Европы (до 16 / до 17 лет) 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!Сборная
!Год
!Раунд
!
!
!*
!
!
!
|-
|rowspan="19"| /  ФР Югославия|| 1982||- bgcolor="#cc9966"|3-е место||2||0||1||1||1||2
|-
| 1984||- bgcolor="#9acdff"|4-е место||2||0||0||2||1||6
|-
| 1985||Групповой этап||3||1||1||1||2||3
|-
| 1986||colspan=7|Не квалифицировалась
|-
| 1987||Групповой этап||3||0||1||2||1||7
|-
| 1988||Групповой этап||3||0||1||2||1||3
|-
| 1989||Групповой этап||3||2||1||0||4||0
|-
| 1990||- bgcolor="silver"|2-е место||5||4||0||1||10||4
|-
| 1991||Групповой этап||3||1||0||2||5||7
|-
| 1992||Групповой этап||3||2||0||1||4||5
|-
| 1993||colspan=7|Не квалифицировалась
|-
| 1994||colspan=7|Снялась с турнира
|-
| 1995||rowspan=7 colspan=7|Не квалифицировалась
|-
| 1996
|-
| 1997
|-
| 1998
|-
| 1999
|-
| 2000
|-
| 2001
|-
|rowspan="5"| /  Сербия и Черногория|| 2002||Четвертьфинал||4||2||0||2||10||10
|-
| 2003||rowspan=3 colspan=7|Не квалифицировалась
|-
| 2004
|-
| 2005
|-
| 2006||Групповой этап||3||0||1||2||2||7
|-
| rowspan="16" | Сербия|| 2007||colspan=7|Не квалифицировалась
|-
| 2008||Групповой этап||3||1||1||1||2||1
|-
| 2009||rowspan=2 colspan=7|Не квалифицировалась
|-
| 2010
|-
|style="border: 3px solid red"| 2011||Групповой этап||3||0||1||2||3||7
|-
| 2012||rowspan=4 colspan=7|Не квалифицировалась
|-
| 2013
|-
| 2014
|-
| 2015
|-
| 2016||Групповой этап||3||0||1||2||2||5
|-
| 2017||Групповой этап||3||1||0||2||2||4
|-
| 2018||Групповой этап
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-
| 2019||colspan=7|Не квалифицировалась
|-
| 2020|| colspan="7" rowspan="2" |Турнир отменён
|-
| 2021
|-
| 2022
| colspan="7" |Будет определено позднее, минимум 4-е место
|-bgcolor="#cedff2" 
|colspan=2|Итого||16/37||46||14||9||23||40'||77
|}* В число ничьих включены матчи, завершившиеся серией послематчевых пенальти.''

См. также 
 Сборная Сербии по футболу
 Сборная Сербии по футболу (до 21 года)
 Сборная Сербии по футболу (до 19 лет)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Сербия